Премия Фемина — французская литературная премия, учрежденная в 1904 году.
 Фемина (футбольный клуб) — женский футбольный клуб из Венгрии.
 СКИФ-Фемина — название женского футбольного клуба «Чертаново» из Москвы в 1993 году, представлял Малаховку.